Roter Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Roter Bach (Blaukanal), rechter Zufluss des Blaukanals neben der Blau (zur Donau) bei Söflingen, kreisfreies Ulm, Baden-Württemberg
 Roter Bach (Hörsel), linksseitiger Zulauf der Hörsel in Eisenach, Thüringen
 Roter Bach (Lippe), rechtsseitiger Zulauf der Lippe nahe Sande, Stadt Paderborn, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Roter Bach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) in Röt, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Roter Bach (Elde) – zwei Zuflüsse der Elde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern; flussabwärts:
 Roter Bach (Elde, Paarsch), rechter Zufluss über eine Altschlinge der Elde bei Paarsch, Gemeinde Rom
 Roter Bach (Elde, Slate), linksseitiger Zulauf bei Slate, Stadt Parchim
 Roter Bach (Niedertalbach), linker Zufluss vom Rotkarferner des Niedertalbachs oberhalb von Vent, Gemeinde Sölden, Bezirk Imst, Tirol
 Roter Bach (Rofenache), rechter Zufluss vom Eisferner der Rofenache oberhalb von Vent, Gemeinde Sölden, Bezirk Imst, Tirol

Siehe auch:
 Rotbach
 Rotenbach
 Rothebach
 Rothenbach
 Rottenbach
 Roter Graben
 Rote Klinge